Svetovno prvenstvo v smučarskih poletih 1990 je bilo enajsto Svetovno prvenstvo v smučarskih poletih, ki je potekalo 25. februarja 1990 na letalnici Vikersundbakken v Vikersundu, Norveška. Zlato medaljo je osvojil Dieter Thoma, srebrno Matti Nykänen, bronasto pa Jens Weißflog.

Rezultati

Viri 
 Rezultati na fis-ski.com
 Rezultati na skokinarciarskie.pl

1990
1990 v športu
Športne prireditve na Norveškem
Vikersund